Dionís o Dionisi (en llatí Dionysius, en grec antic Διονύσιος) fou un pintor grec que va florir a Roma al mateix temps que Sòpolis i Iaia de Cízic, cap a l'any 84 aC. Plini el Vell diu que Dionisi i Sòpolis foren els artistes de més renom del seu temps, exclòs Lala, i que les seves obres van omplir galeries.

Referències 

Pintors grecs de l'antiga Àsia Menor
Artistes de Cízic